Василий Александрович Лысенко (7 августа 1927 — 21 ноября 2016) — советский и украинский прозаик. Член Национального союза писателей Украины с 1971 года. Отец поэта Юрия Лысенко.

Биография 
Родился 7 августа 1927 года в селе Новая Басань, Черниговская область.

Участник Великой Отечественной войны, награждён медалями.

В 1955 году окончил филологический факультет Киевского университета. В 1956—1962 годах работал литературным работником журнала «Смена», а в 1962—1979 годах — старшим редактором главной редакции информации в Украинском радиокомитете в Киеве.

С 1979 года — на творческой работе. Основная тематика произведений — героическая история украинского народа, в частности в годы Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма, любви к родине и её народу, чувство национального достоинства. На основе народных преданий и легенд о Т. Шевченко создал ряд художественных рассказов для детей, помещённых в сборник «Легенды о Тарасе» (1963, 2004). Также написал книги «Полесская легенда», «Рассказывают борцы революции», «Хозяева своей судьбы», «Легенды родного края», «Тайны звёздной комнаты», «Приказ лейтенанта Вершины», «Татарский остров».

Умер 21 ноября 2016 года.

Примечания

Литература 
 Сучасні письменники України : бібліографічний довідник / упор. Анатолій Гай — Київ : Київське обласне творче об'єднання «Культура» ; Біла Церква : Буква, 2011. — 587 с. — ISBN 978-966-2927-05-6. — С. 262.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Киевского университета
Члены Национального союза писателей Украины